Jan Vrijman (journalist), (1925-1997) Nederlands journalist, filmmaker en columnist. 
 Jan Vrijman (architect), (1865-1954) Nederlands architect